Meano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Meano (ort i Italien, Veneto), Provincia di Belluno, 
 Meano (ort i Italien, Trentino-Alto Adige), Provincia di Trento,

Spanien 

 Meaño (ort), Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 Meaño (kommun), Galicien, Provincia de Pontevedra, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar